

Patronyme 

 Jack Kerouac (1922-1969) : poète et auteur américain ;
 Jan Kerouac (1952-1996) : fille de Jack Kerouac (1922-1969) et de Joan Haverty (1931-1990).

Voir aussi 

 Kerouac, cratère de la planète Mercure.

Patronyme québécois
Patronyme breton